Sezóna 2008 byla první sezóna klubu FK Krasnodar v jeho historii. Klub působil v Druhé divizi, 3. ruské fotbalové lize, ve skupině Jih. Krasnodar skončil na třetím místě a postoupil do První divize.

Sezóna 
Jednalo se o první sezónu klubu, který byl založen dne 22. února 2008. Vedení nového týmu bylo svěřeno hlavnímu trenérovi Vladimirovi Volčekovi. Dne 15. srpna vedení s Volčekem rozvázalo kontrakt a klub převzal sportovní ředitel Sergej Vachrušev a vedoucí mužstva Nurbij Chakunov. Krasnodar se tehdy nacházel s 30 body na pátém místě tabulky. Chakunov se následně stal novým hlavním trenérem a dovedl tým na konečné třetí místo se 72 body. Toto místo na postup nestačilo, avšak před startem nové sezóny byla Krasnodaru nabídnuta možnost hrát v První divizi kvůli neúčasti některých klubů.

Krasnodar byl nasazen do 1. kola ruského poháru, kde 16. dubna venku porazil sočskou Žemčužinu 1:0. Jednalo se o první klubové vítězství v historii. I v 2. kole se utkal s týmem ze Soči, tentokráte 3. května porazil na domácí půdě FK Soči 04 2:0. V 3. kole byl nasazen proti městskému rivalovi FK Krasnodar 2000, nad kterým 24. května zvítězil 3:1. Pohárovou stopku Krasnodaru vystavil ve 4. kole, hraném 7. června, FK Taganrog, kterému podlehl vysoko 1:4.

Utkání

Ligová utkání

Pohárová utkání 
 1. kolo

 2. kolo

 3. kolo

 4. kolo

Konečná tabulka 
Zdroj:

Hráčské statistiky

Hattricky 
 30. dubna – Andrej Gacko proti FK Astrachaň (5:1)
 3. června – Arťom Kulikov proti FK Dagdizel Kaspijsk (3:0)

Reference 

FK Krasnodar
Fotbal v Evropě v roce 2008
Sport v Rusku v roce 2008
Sezóny fotbalových klubů